Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy w sezonie 1946 były ósmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Krylja Sowietow Kujbyszew. Mistrzowski tytuł po raz pierwszy wywalczyła drużyna CDKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Ołeksandr Ponomariow z Torpeda Moskwa, który zdobył 18 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1946 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
ZSRR w XX wieku
1946 w Europie